Paiva (voetballer), portugees voetballer
 Paiva (stad), een stad in Brazilië.
 Paiva (rivier), een rivier in Portugal.